Maerz ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Maerz (* 1972), deutsche Basketballtrainerin
 Benjamin Maerz (* 1988), deutscher Koch und Unternehmer
 Franz Borgias Maerz (1848–1910), deutscher Orgelbauer
 Johannes Maerz (1873–1941), deutscher Eisenhüttenmann
 Marion Maerz (* 1943), deutsche Schlagersängerin
 Max Maerz (1812–1879), deutscher Orgelbauer
 Wilhelm Maerz (1893–nach 1936), Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr
 Wolfgang Maerz (1941–2001), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

MAERZ steht für
 eine Künstlervereinigung, siehe MAERZ (Künstlervereinigung)

Weiteres
 Furtex Ernst Walter Maerz, ehemalige Pelzveredlungs-Unternehmen
 Maerz-Boehlens-Ofen ist eine Bauart des Siemens-Martin-Ofens. Er dient der Stahlerzeugung

Siehe auch:
 März (Begriffsklärung)
 Marz (Begriffsklärung)
 Merz
 Mertz